Чалдаш () — село в Огузском районе Азербайджана. Предыдущее название — Астрахановка ().

География 
Село расположено в 45 километрах к югу от города Огуз, в низкогорной предгорной зоне. Высота над уровнем моря составляет 380 метров.

История 
Село Чалдаш входит в сельский административно-территориальный округ Беюк Сеюдлу. 

Поселение возникло в XIX веке в результате переселения семей из Астраханской губернии.

В соответствии с законом О переименовании некоторых территориальных единиц Азербайджанской Республики от 12 июня 2018 года название села Астрахановка было изменено на Чалдаш.

Население 
По данным переписи населения 2009 года в селе проживало 544 человека. Сельское население занимается скотоводством и земледелием.

См. также 

 Астрахановка (Казахстан)
 Астрахановка (Омская область)
 Астрахановка (Оренбургская область)

Примечания 

Населённые пункты Огузского района